Hornet (slovensko sršen) je lahko:
HMS Hornet
USS Hornet
McDonnell Douglas F/A-18 Hornet
CF-18 Hornet
F/A-18E/F Super Hornet
AMC Hornet
De Havilland Hornet
De Havilland Hornet Moth
Hornet Township, Minnesota
New Orleans/Oklahoma City Hornets
Medium Mark C, britanski tank
Hudson Hornet